Lambeck ist der Name von

 Heino Lambeck (1586–1661), Hamburger Rechenlehrer, Naturwissenschaftler und Verfasser eines Sprachwerks 
 Kurt Lambeck (* 1941), australischer Geologe
 Martin Lambeck (1934–2020), deutscher Physiker
 Peter Lambeck (Lambeccius; 1628–1680), Historiker und Bibliothekar
 Sandra Lambeck (* 1993), deutsche Laiendarstellerin
 Silke Lambeck (* 1964), deutsche Journalistin und Schriftstellerin

Lambeck heißt ein
 Ortsteil von Radevormwald, siehe Lambeck (Radevormwald)